Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2005 го́да () — 14-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 
Турнирная таблица

Курземе 
Турнирная таблица

Латгале 
Турнирная таблица

Земгале 
Турнирная таблица

Видземе 
Турнирная таблица

Северо-Восточная Латвия 
Турнирная таблица

Финальный турнир 
Полуфиналы, матч за 3-е место и финал были сыграны в Валмиере.

Квалификационный раунд

Полуфиналы

Матч за 3-е место 

Команда «Ринужи» отказалась играть в матче.

Финал 

|}

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2005
 Первая лига Латвии по футболу 2005
 Кубок Латвии по футболу 2005

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на RSSSF

2005
Футбол в Латвии в 2005 году